Cyrtopodion kotschyi är en ödleart som beskrevs av  Franz Steindachner 1870. Cyrtopodion kotschyi ingår i släktet Cyrtopodion och familjen geckoödlor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. k. kotschyi
 C. k. adelphiensis
 C. k. bartoni
 C. k. beutleri
 C. k. bibroni
 C. k. bolkarensis
 C. k. buchholzi
 C. k. ciliciensis
 C. k. colchicus
 C. k. concolor
 C. k. danilewskii
 C. k. fitzingeri
 C. k. fuchsi
 C. k. kalypsae
 C. k. karabagi
 C. k. lycaonicus
 C. k. maculatus
 C. k. oertzeni
 C. k. orientalis
 C. k. ponticus
 C. k. rumelicus
 C. k. saronicus
 C. k. schultzewestrumi
 C. k. skopjensis
 C. k. solerii
 C. k. steindachneri
 C. k. stepaneki
 C. k. syriacus
 C. k. tinensis
 C. k. unicolor
 C. k. wettsteini

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
kotschyi